Георгиос Димитриадис (, именуемый также «Афинянин»; 1880, Коринф — 1941, Афины) — известный греческий скульптор начала XX века.

Биография 
Димитриадис родился в Коринфе в 1880 году.
Учился в школе изящных искусств Афин, у Георгия Врутоса, завершив учёбу в 1900 году.

Георгиос Димитриадис считается одним из самых продуктивных греческих скульпторов. Множество его работ рассеяно по всей Греции. Среди его статуй и бюстов самыми значительными являются:
 Мраморная статуя Теодора Делиянниса, высотой в 2 метра, перед Национальным историческим музеем (Старый парламент). Открытие состоялось 22 марта 1931 года, в присутствии ПМ Греции Элефтериоса Венизелоса.
 Статуя Георгиоса Теотокиса (Керкира), на Площади героев Кипрской борьбы.

 Бюст поэта Ахиллеса Парасхоса (Афины, сад Заппион). Установлен 27 января 1929 года, по инициативе Филологического общества «Парнасс».
 Бюст поэта Георгиса Суриса (Афины, сад Заппион). Установлен в 1934 году, расходы взяло на себя Филологическое общество «Парнасс».
 Бюст И.Кирьяку (Афины, парк Заппион).
 Бюст королевы Ольги (Афины, парк больницы «Эвангелизмос»). Открытие памятника состоялось 22 октября 1938 года, в присутствии короля Георга II, и членов правительства, поскольку инициатива создания больницы «Эвангелизмос» принадлежала королеве Ольге
 Бюст адмирала Павла Кунтуриотиса (остров Идра).
 Бюст поэта А. Валаоритиса (остров Лефкас).

Георгиос Димитриадис был автором большого числа мемориалов, включая мемориалы в городах Серре, Килкис, Эгион, Пиргос, Саламин, Элевсина, Амалиада, Мегара, Ксилокастро и других.

Его работы включают в себя множество скульптурных композиций, среди которых выделяются «Женская красота», «Холодная старость», «Смерть», «Благоразумие и Мужество», «Промахос Афина» и другие. Его мраморный «Сатир», высотой 1.20 метра установлен в саду Заппион.
Димитриадис принял участие в ряде выставок в Греции и за рубежом включая 19-ю Biennale di Venezia, в 1934 году.

Работа Димитриадиса, в общих чертах, носит академический и монументальный характер, но сочетается с влиянием движений символизма и модерн.
Умер скульптор в Афинах, в начале немецкой оккупации, в 1941 году.

Примечания 

Скульпторы Греции